Violetas na Janela é um romance espírita, alegadamente narrado pelo espírito "Patrícia" e psicografado pela médium Vera Lúcia Marinzeck de Carvalho. Publicado pela Petit Editora, da cidade de São Paulo em 1993.

Resumo
Patrícia Braghini era uma jovem espírita de 19 anos, filha de José Carlos Braghini e Anézia Alba Marinzeck Braghini, que morreu após um acidente vascular cerebral em sua casa.

O enredo do livro Violetas na Janela é narrado pela jovem já desencarnada, através de sua tia, que assina a psicografia e participa de diversas passagens dele. Segundo a psicografia, Patrícia, após a morte, foi resgatada por "amigos espirituais" que a levaram para a colônia espiritual chamada Colônia São Sebastião, que segundo os espíritas é uma das colônias espirituais situadas sobre a cidade de São Sebastião do Paraíso.

Patrícia reencontra no plano espiritual Amaziles (sua avó) e um grande amor de outras vidas, Frederico, além das entidades Arthur, Maurício e Antônio Carlos, que ajudam Patrícia a se adaptar à vida na colônia. Patrícia aprende a controlar a saudade durante suas visitas ao antigo lar e mandar recados para os entes queridos através da psicografia de sua tia Vera.

Patrícia ouve conselhos de diversos moradores desencarnados da colônia e depoimentos de suas vidas pessoais quando encarnados na Terra, passa a ajudar Frederico em seu consultório e logo é convidada pelos seus amigos a trabalhar em favor de pessoas recém desencarnadas no centro espírita presidido por seu pai, José Carlos.

O sucesso
O livro tornou-se um best-seller brasileiro. Em 1997 a editora vendeu 300 mil cópias e em 2004 as vendas passaram para um milhão de cópias. A médium Vera Lúcia Marinzeck de Carvalho doa os direitos do livro para entidades carentes de valor reconhecido pela sociedade.

O sucesso do livro culminou na adaptação da história para o teatro. Violetas na janela, estrelada por Ana Rosa, tornou-se fenômeno de bilheteria  no Rio de Janeiro e em diversas cidades do Brasil.

Polêmica
Algumas passagens do livro, descritas por Patrícia não são aceitas por uma parte dos intelectuais espíritas, que argumentam falta de provas teóricas e doutrinárias. A passagem que mais causou polêmica é o capítulo em que o espírito afirma que foi ao banheiro em seu alojamento na colônia São Sebastião. Uma parte dos espíritas não concorda com tal afirmação, pois segundo eles, não existe histórico de tal acontecimento por parte dos milhares de espíritos que contribuíram com Allan Kardec, o codificador da Doutrina Espírita, na produção dos livros O Livro dos Espíritos, O Evangelho Segundo o Espiritismo, Livro dos Médiuns entre outros que servem de pilar de sustentação para a abordagem teórica dos praticantes da Doutrina Espírita.

Ver também
 Violetas na Janela, a adaptação teatral
 Doutrina Espírita
 Psicografia
 Literatura espírita

Livros espíritas do Brasil
Livros de 1993